Niemcy:
 Landkreis Löbau – dawny powiat w Prusach Zachodnich
 Landkreis Löbau – dawny powiat w kraju związkowym Saksonia
 Landkreis Löbau-Zittau – dawny powiat w kraju związkowym Saksonia

Zobacz też:
 Löbau